

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali 

Paços de Ferreira: 1999-2000

Collegamenti esterni